Валерий Быков:
 Быков, Валерий Алексеевич (род. 1938) — советский и российский учёный и государственный деятель.
 Быков, Валерий Клавдиевич — государственный деятель, член Совета Федерации.